różyca – choroba zakaźna
 różyca lub rozeta w architekturze
 różyca (Ceratozamia) – rodzaj sagowców
 Różyca – wieś w Polsce w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Koluszki

Zobacz też 

 Rurzyca
 Różyczka (ujednoznacznienie)